Анто́н Алекса́ндрович Ко́ниярв () (03.(16).10.1914 — май 1993) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.

Уроженец деревни Высокое Новоржевского уезда (сейчас — Псковская область, Псковский район), эстонец.

В 1934—1941 годах председатель колхоза в Любимском районе Ярославской области.

В 1941—1945 годах в РККА, участник войны.

В 1945—1948 годах директор совхоза «Алатскиви», Тартуский район Эстонской ССР.

С 1948 года директор Опорно-показательного совхоза им. Ленина в Раннуском сельсовете Тартуского района (до 1960-х гг. назывался совхоз «Курекюла»).

В 1958 году в совхозе получена урожайность (ц/га): зерновые - 25, картофель - 191, корнеплоды - 613, сено многолетних трав - 53.

Герой Социалистического Труда (1958).

Награды: Золотая звезда Героя, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, ордена Славы 3 и 2 степеней, орден Отечественной войны I степени (1985), медаль «За трудовую доблесть», Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.

Умер в мае 1993 года. Похоронен 27 мая на кладбище Эльва.

В 1958 году Таллинской киностудией художественных и хроникальных фильмов был снят документальный фильм „Saadikukandidaat Anton Konijärv” / «Кандидат в депутаты Антон Кониярв», режиссёр Реэт Касесалу (Reet Kasesalu).

Источники 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 3.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Директора совхозов